Разун-Антерсельва / Разен-Антхольц (, ) — коммуна (, ) в Италии, расположена в провинции Больцано-Боцен (Южный Тироль), регион Трентино — Альто-Адидже (Зюдтироль). Входит в район (, ) Пустерталь (Валь Пустериа). Находится на границе с Австрией, в 110 км к северо-востоку от Тренто и в 60 км к северо-востоку от Больцано.

Граничит с коммунами Брунек, Гзис, Перха, Оланг, Занд-ин-Тауферс, Вельсберг-Тайстен и Санкт-Якоб-ин-Деферегген (в австрийской части Тироля).

Населённые пункты 

 Антхольц-Миттерталь (Антерсельва-ди-Меццо, , )
 Антхольц-Нидерталь (Антерсельва-ди-Сотто, , )
 Антхольц-Оберталь (Антерсельва-ди-Сопра, , )
 Нидерразен (Разун-ди-Сотто, , ) — административный центр коммуны
 Нойнхойзерн (Нове-Казе, , )
 Оберразен (Разун-ди-Сопра, , )

Население 
Население составляет  человек (на 31 декабря 2004 года), плотность населения составляет 23 чел./км², занимает площадь 121,1 км². Подавляющее большинство населения (97,7 %) говорит на немецком языке, 2,31 % говорит на итальянском, 0,2 % на ладинском.

Спорт 

В коммуне находится стадион «Зюдтироль-Арена» (, ), который регулярно (22 раза за 26 лет) принимает этапы Кубка мира по биатлону. На трассе Антхольца 6 раз проходили чемпионаты мира по биатлону (1975, 1976, 1983, 1995, 2007, 2020).

Ссылки 
 Официальный сайт коммуны  

Разун-Антерсельва